Megalodon steht für:
 Megalodon (Otodus megalodon), ausgestorbene Haiart aus der Familie der Otodontidae
 Megalodon abbreviatus, ausgestorbene Muschelart aus der Zeit des Mitteldevon
 Megalodon (Muschel), ausgestorbene Muschel-Gattung der Familie Megalodontidae im Devon

 Jurassic Shark 3, US-amerikanischer Horrorfilm von Patt Corbitt aus dem Jahr 2002 
 Shark Attack 3: Megalodon, US-amerikanischer Horrorfilm von  David Worth aus dem Jahr 2002 
 Hai-Alarm auf Mallorca, deutscher Actionfilm von Jorgo Papavassiliou aus dem Jahr 2003 
 Meg (Film),  US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Jon Turteltaub aus dem Jahr 2018
 Megalodon – Die Bestie aus der Tiefe, US-amerikanischen Horrorfilm von James Thomas aus dem Jahr 2018